Roreto ima više značenja:
 Roreto, Biella
 Roreto, Cuneo
 Roreto, Torino